o  es un personaje del manga y anime Fullmetal Alchemist.

Es el padre de los hermanos Elric, que se marchó de casa cuando ellos eran pequeños, por motivos desconocidos. Reaparece cuando la historia está bien avanzada, provocando un giro en ella. Tiene siempre un aire despreocupado, como ausente, quizá incluso inocente, pero sabe mucho más de lo que deja ver.

Biografía

Primer anime 
Hohenheim de la Luz es un alquimista que lleva vivo más de 400 años. En algún momento en torno a 1600 en el mundo de la alquimia, descubrió la forma de crear la Piedra Filosofal, y la llevó a cabo. Hizo esto junto a la que fue su amor en aquel entonces, Dante. Usando el poder de la piedra, ambos fueron migrando su alma de un cuerpo a otro para evadir continuamente a la muerte. Sin embargo, en algún momento se distanciaron, y Hohenheim la dejó.

Antes incluso de haber creado la piedra, intentó resucitar a su hijo, que había muerto por envenenamiento por mercurio, pero no lo consiguió. Con esto dio origen a Envy.

Hacia 1900 (CS) conoció a Trisha Elric en Rizenbul, y llegó a amarla, teniendo con ella dos hijos, Edward y Alphonse. Cerca de 1903 (CS) él advirtió que el cuerpo en el que estaba se empezaba a deteriorar, y decidió dejar a su familia para evitarles males mayores. Hohenheim sabe que pasar de un cuerpo a otro erosiona el alma, y que a la larga esta no es capaz de soportar al cuerpo en el que ha sido puesta. Debido a ello, el cuerpo se pudre poco a poco.

Desde que dejara a Dante, seguramente participó en numerosas investigaciones. Tenía muchos contactos, y era conocido en Central, y de hecho buscado, tras su huida de la casa familiar en Rizenbul.

Años después, en 1915 (CS), regresa a ese lugar, para encontrar que Trisha está muerta, su casa quemada, y que sus hijos se han ido, aunque consigue hablar algo con ellos, al menos con Alphonse, deseoso de conocer a su padre. Edward por el contrario le culpa de la muerte de su madre, y le odia. Aquí se ve cómo el sentido del paso del tiempo es algo arbitrario para alguien como Hohenheim, que confunde a Winry con su madre Sara, y recuerda, como si fuera ayer, que 100 años antes, no había ferrocarril en Rizenbul.

Tras una breve estancia se marcha sin dar ningún motivo, porque va a encontrarse con Dante. Ha intuido que ella está tras todo lo que ocurre, por lo que le cuenta a Alphonse.

Se encuentra con ella en la ciudad subterránea, y entabla lucha con Gluttony, que llega a temerle. Sin embargo, ante la llegada de Sloth, y el parecido con su amada Trisha, queda paralizado de asombro, al comprender entre otras cosas que sus hijos intentaron resucitarla. Ello da tiempo suficiente a Dante para abrir la Puerta de la Verdad y mandar a Hohenheim detrás de ella. Antes de que Dante abra dicha puerta, Hohenheim le revela que aunque siga cambiando de cuerpo, su alma se seguirá erosionando, y que su nuevo cuerpo se deteriorará cada vez más rápido, hasta que le sea imposible durar lo suficiente como para poder crear otra Piedra Filosofal.

Tras algún tiempo vagando por ese espacio, consigue reunir otra vez cuerpo, mente y alma, y aparecer del otro lado de la puerta, en nuestro mundo, en algún momento anterior a 1921. Cuando Ed atraviesa la puerta por primera vez y llega a este lado, se encuentra con que está viviendo en Londres, y es alguien importante, pues se le pide consejo durante la Primera Guerra Mundial. En este sitio le revela que la energía que se usa en las transmutaciones viene de este mundo a través de la Puerta de la Verdad que cada uno tenemos dentro, y que por tanto el Principio de Intercambio Equivalente no es preciso. Tras la guerra marcha a Múnich con Edward, haciéndole varios reemplazos bastante burdos (en comparación con los de Winry) de sus Automail. Toma contacto con la Sociedad Thule, apareciendo aquí Karl Haushofer y Rudolf Hess, que luego están en la película. Hohenheim cree que no puede regresar al otro lado porque su cuerpo ha cruzado la puerta.

Manga y segundo anime 
En el manga, es introducido como Van Hohenheim, y su origen está en el desaparecido país de Xerxes, donde desde niño fue esclavo de un importante alquimista, con el simple nombre de "número 23". En el laboratorio de su amo conoció a la obra de este, un ser que habitaba un frasco creado con la propia sangre del esclavo Número 23 y que se denominaba a sí mismo homúnculo. Este ser le dio nombre y conocimientos, lo cual le permitió llegar a ser el ayudante de su amo, y no sólo un vulgar esclavo. Cuando era joven tenía un gran parecido a Ed, y por lo que se llegó a ver, su personalidad también.

El plan del homúnculo propuesto al rey de Xerxes cuando éste buscaba la inmortalidad fue llevado a cabo acabando con todas las vidas del país. El resultado de éste fue que dicho ser adoptó un cuerpo humano a semejanza del de Hohenheim, y que, tomando las almas de todos los habitantes del país, les otorgó la inmortalidad a ambos. Este homúnculo sería más tarde conocido como Father. En el capítulo 97 se ve a Hohenheim caminando por el desierto al parecer hablando solo (aunque estaba hablando con las diferentes almas que componen su piedra filosofal) finalmente cae desplomado pero es rescatado por comerciantes de Xing. 

Según se insinúa en el manga y segundo anime, el Rentanjutsu o Alcaestría que se practica en Xing y que es una forma de alquimia más amable y menos invasiva con el mundo nació de las enseñanzas que Hohenheim llevó a cabo en este país durante el tiempo que vivió allí. En la actualidad, las personas de Xing no recuerdan con claridad el origen del Rentan jutsu, pero una leyenda muy popular del país habla de un hombre de cabellera dorada que llegó desde el desierto y les enseñó los secreto de esta disciplina.

Varios siglos después, Hohenheim forma una familia en Rizembul con Trisha Elric, única mujer a la que, según él, ha amado, con la que tiene dos hijos Edward y Alphonse, pero su pasado y sus acciones hasta entonces están en la oscuridad, aunque ya se puede intuir por un comentario de Pinako, que no envejece con normalidad. Además, las balas parecen no afectarle.

En el capítulo 68 se muestra que decidió abandonar a su familia porque se consideraba a sí mismo un monstruo, que llevaba viviendo ya mucho tiempo, y le dolería ver cómo la gente que él quería envejecía y moría mientras que él permanecía allí. Por eso decidió que él quería volver a ser mortal, y ello parece estar relacionado con el plan de Father, porque Hohenheim poseía un plano del círculo de transmutación que ese personaje prepara a escala de todo Amestris.

En todo ese tiempo, parece no haber abandonado la esperanza de volver con su familia, y a su regreso a su hogar se enteró de la marcha de sus hijos, y la muerte de su esposa.

Según cuenta Izumi a los hermanos Elric, ella se cruzó con él una vez en Ciudad Central. Más tarde, en el capítulo 75, vuelven a encontrarse; Hohenheim descubre a la mujer en medio de una hemorragia producto de uno de sus ataques comprendiendo solo con verla que son consecuencia de practicar alquimia humana. Hohenheim asegura no poder curar su condición ya que por haber sido retirados como pago a la puerta de la verdad su estado es imposible de solucionar, aun así utiliza sus habilidades y reorganiza el resto de sus órganos para que compensen las funciones de los que perdió y recupere su salud. Hizo esto porque vio muy claro que ella había visto la Puerta de la Verdad.

Finalmente, Hohenheim se denomina a sí mismo como Piedra Filosofal por contener las almas de la gente de Xerxes, hecho que es el que le ha llevado siempre a afirmar que es un monstruo.

En el capítulo 78 Hohenheim llega a Lior, conociendo ahí a Rose tras darle un poco de comida debido al viaje. Ahí, le pide a ella a que la lleve a la antigua iglesia del Padre Cornello (que ahora está destruida) para entrar en ella y ver el círculo de transmutación subterráneo que hizo el homúnculo Sloth hasta que es atacado por la sombra del homúnculo Pride, pero logra defenderse con su alquimia y a continuación los dos tienen una conversación en la que Hohenheim le dice a Pride que irá a ver a Father en Central y se va del túnel.

Al final del capítulo 80 se sabe que Hohenheim se quedó en Lior para ayudar a Rose, llevándose la sorpresa de la inesperada visita de Alphonse después de tantos años sin verlo y le cuenta la historia de Xerxes. No obstante se da la sorpresiva aparición de Gluttony y de Pride (estos homúnculos no se encuentran con ellos sino que ellos los encuentran peleando con Ed, Greed y las quimeras) con los cuales Hohenheim, Al, Scar y las quimeras que lo acompañaban empiezan a pelear. Hohenheim y los demás deciden irse ya que atrapan a Pride y Al se queda vigilando al Homúnculo. 

Entonces Hohenheim junto a Ed, Scar, las quimeras y una de los guardianes de Ling van a las alcantarillas de central a derrotar de una vez por todas a Father y los homúnculos restantes. Cada uno se separa en ellas y este continua su camino hasta encontrarse con el mismísimo Father. 

En el capítulo 96 Father y Hohenheim empiezan a pelear y este último le pregunta que porque él cambió a como era antes en Xerxes, se volvió un ser sin sentimientos. Sin embargo el homúnculo no responde y golpea a Hohenheim por detrás para destruir su piedra filosofal y así muera pero al parecer este es su misma piedra filosofal, haciendoló prácticamente invencible. Father intenta acabar con Honhenheim absorbiendo su piedra filosofal, pero a los pocos segundos saca la mano sorprendido y asustado. Honhenheim revela entonces que durante todos esos años había estado hablando con las almas que había en el interior de su cuerpo (536.329 individuos en total) y había llegado a un trato con ellos para que le ayudadesen a destruir a Father. Entonces, las almas que Father había absorbido actúan desde el interior de su cuerpo, atravesándole con pinchos hechos de su propia sangre. Honhenheim piensa que la batalla está ganada, pero para su sorpresa Father se deshace de su cuerpo físico, apareciendo con un ser humanoide de idéntica apariencia a la sombra de Pride, y tras devorar su antigua carcasa, revela que él también ha evolucionado con las almas de su interior. Honhenheim se queda horrorizado. En el capítulo 100 se revela que Father en su nueva forma absorbió a Honhenheim, al que se puede ver en la superficie de su cuerpo, siendo finalmente absorbido por este, se desconoce que pasará con Hohenheim.

Luego de no saber nada de Hohenheim por varios capítulos, él vuelve a aparecer emergiendo del interior de Father justo cuando este ya se encuentra con los 5 sacrificios. Este le advierte a la pequeña Mai que no atacara al homúnculo ya que éste puede atacar sin mover un dedo, sin embargo la pequeña no le escucha y es atacada gravemente por Father.

Aun así, después de que Father use su cuerpo, junto con el resto de sacrificios para abrir la puerta de la verdad y asimilar a dios, consigue culminar su plan, que era permitir que Father absorbiera las almas de los ciudadanos de Central, asimilara a dios, y luego, utilizando la alquimia reversiva de Xing, devolver dichas almas a sus cuerpos, dejando a Father tan solo con las almas que absorbió en Xerxes. Con esa cantidad de almas, a Father le es imposible mantener a dios dentro de su cuerpo, por lo que huye al exterior a absorber la vida de más humanos.

En el transcurso del combate, Hohenheim es gravemente herido, puesto que utilizó su cuerpo para proteger a Izumi de una inmensa bomba de energía lanzada por Father consumiendo así casi la totalidad de la piedra filosofal que lo mantiene vivo. Después de vencer a este, Hohenheim ofrece su ser (que es una piedra filosofal) para poder traer a Al de la puerta de la verdad, dado que Al se sacrificó a sí mismo para que Ed pudiera recuperar su mano derecha y así vencer a Father. Al final no hace falta y después de ver que su hijo Alphonse ha recuperado su cuerpo, parte sin decir nada a nadie (en el anime antes de marchar, recibe las gracias por parte de Alex Louis Armstrong). Sabiendo que va a morir después del duro combate, reúne fuerzas para volver al pueblo natal de sus hijos y visitar la tumba de su difunta esposa. Enfrente de dicha tumba y mientras poco a poco su piedra filosofal se deshace y por ende, muere, Hohenheim da las gracias a Trisha, porque según el, ella y los hijos de ambos hicieron que por una vez, Hohenheim se sintiera feliz de existir y tener una vida. Además, dado que consiguió que Ed lo reconociera como padre, queda satisfecho, por lo que ya puede descansar en paz, aunque al final admite que, después de haber estado tanto tiempo deseando morir, ahora que iba a hacerlo irremediablemente, no quería desaparecer de este mundo.

Horas más tarde, Pinako va a visitar la tumba de Trisha como de costumbre, y se alegra de ver a Hohenheim allí. Aun así, al acercarse, ve que lo que reposa enfrente de la tumba es su cadáver inerte, aunque con una sonrisa de satisfacción en su boca. Pinako llora de emoción, ya que ve que Hohenheim quería de verdad a su esposa, y por ende entierra su cuerpo al lado de la tumba de Trisha, con el nombre de VAN HOHENHEIM escrito en la lápida, sin ninguna fecha concreta, dado que ella no sabía cuando había nacido.

Conquistador de Shamballa 
En la película Conquistador de Shamballa, tras una estancia en la Sociedad Thule, decide abandonarla, quizá por falta de interés. Igualmente, es capturado por ellos y desaparece.

Cuando Envy es capturado, se le usa a él como medio de apaciguar al homúnculo, que lo mantiene entre sus dientes. Cuando llega el momento de abrir la puerta desde este lado, muere, al transmutar a Envy para forzar a la Puerta de la Verdad a aparecer.

Personajes de Fullmetal Alchemist
Alquimistas ficticios

en:List of Fullmetal Alchemist characters#Van Hohenheim